

Personnalités 

 Carolina Ödman-Govender (1974-2022), physicienne suisse.
 Pregs Govender (1960), militante sud-africaine,
 Ronnie Govender (1934-2021), dramaturge sud-africain, père de Pregs Govender.